Национальный брендинг — область знаний и практической деятельности, цель которой — измерять, выстраивать и управлять репутацией стран. Национальный брендинг тесно связан с понятием маркетинга мест (территориального маркетинга).

Национальный брендинг и имидж национального государства «с успешным перенесением этого имиджа вовне — это так же важно, как то, что они производят и продают».

Подробно исследовал тематику национального брендинга Саймон Анхольт, который осуществляет такие глобальные исследования, как Anholt-GfK Roper Nation Brands Index («Индекс национальных брендов») и Anholt-GfK Roper City Brands Index («Индекс брендов городов»). Также он является редактором академического журнала - Place Branding and Public Diplomacy («Брендинг мест и публичная дипломатия»).

Национальный брендинг практикуется многими государствами, в т.ч. такими как Канада, США, Франция, Великобритания, Япония, Китай, Южная Корея, ЮАР, Новая Зеландия и многие западноевропейские страны.

Рейтинг национальных брендов The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index

Критерии 
Рейтинг национальных брендов The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index составляется по следующим критериям:
 Люди: измеряется мнение об уровне образования, квалификации рабочей силы, открытости и дружелюбия общества, а также другие качества, так же как воспринимаемый уровень возможного гостеприимства и враждебности.
 Власть: измеряется общественное мнение в отношении компетентности и законности власти каждого государства и описывается уровень доверия индивида в отношении правительства каждой из стран, так же как восприятие политики властей страны по таким глобальным вопросам как демократия, правосудие, бедность и окружающая среда.
 Экспорт: устанавливается сложившееся представление о товарах и услугах из каждой страны и пределы, в которых потребители целенаправленно ищут или избегают приобретение продуктов или пользование услугами из той или иной страны-поставщика.
 Туризм: фиксируется уровень интереса к посещению страны и привлекательность природных и культурных туристических достопримечательностей.
 Культура и наследие: показывается мировое восприятие культурного наследия каждой из стран и оценка современной культуры, включая кинематограф, музыку, изобразительное искусство, литературу, а также спорт.
 Инвестиции и иммиграция: определяется способность каждой страны привлекать людей для проживания, работы или учебы и показывается, как люди воспринимают социальную и экономическую ситуацию в каждой стране.

Рейтинг национальных брендов (включая страны БРИКС)

Россия в рейтингах The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index

Рейтинг национальных брендов Country Brand Index 

Рекламное агентство FutureBrand публикует рейтинг национальных брендов (в 2010 проект осуществлен совместно с BBC World News). В рейтинг включены 102 страны. Цель исследования – измерить «нематериальные активы» страны, то, как страну воспринимают представители международного бизнеса, туристы, эксперты в области туризма и национального брендинга, лидеры общественного мнения. В рамках исследования опрошено 3400 деловых туристов и туристов с целью отдыха на пяти континентах, проведены фокус-группы с участием экспертов на предмет выявления ассоциаций, связанных с разными странами, по пяти категориям, включая туристическую привлекательность, качество жизни и систему ценностей.

Наихудшие позиции в рейтинге заняли Зимбабве, Иран и Пакистан.

Примечания

Ссылки 
 

Брендинг
Имидж
Маркетинг